Остбеверн () — община в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Подчиняется административному округу Мюнстер. Входит в состав района Варендорф. Население составляет 10 569 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 89,65 км².

Примечания

Ссылки 
 www.ostbevern.de  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии